L'édition féminine 2011 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Dokić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbora Záhlavová Strýcová et Klára Zakopalová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2011)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2011
Tennis en juin 2011